Лу́чки — село в Прохоровском районе Белгородской области, Россия. Административный центр Лучковского сельского поселения.

География 
Граничит с Яковлевским и Ивняским районами. Находится вблизи пгт. Яковлево. В Лучках начинается речка Липовый Донец, приток Северского Донца
 уличная сеть
В селе четыре улицы, две из них названы в честь именитых земляков
 Улица Авдеева
 Центральная улица
 Крещенская улица
 Улица Власова

История 
История заселения села Лучки относится к концу XVII века.

Первопоселенцами были служивые люди, принимавшие участие в строительстве крепости Болховец, входящей в систему укреплений Белгородской черты. 

При "исповещении" землёй болховских детей боярских, земля выделялась с русской стороны оборонительного вала, на север от Болховца. На указанной территории в 80-х годах XVII века были основаны населенные пункты, в числе которых Лучки.

Первая перепись населения села Лучки содержится в "Книга переписная Болховца и уезда, 1718 год (1-я ревизия)".

Окрестности села во время Великой Отечественной стали территорией, где проходил южный фас Курской дуги (Сражение под Прохоровкой).

Население

Известные жители 
В селении родились: Ива́н Па́влович Авде́ев (1910—1978) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945); Николай Иванович Власов (1926—1979) — разведчик взвода пешей разведки 110-го гвардейского стрелкового полка 38-й гвардейской стрелковой дивизии 70-й армии 2-го Белорусского фронта, полный кавалер Ордена Славы (1946).

Инфраструктура 
 социальные объекты
средняя школа (с 2001 г.), детский садик «Солнышко». Сельский Дом культуры, библиотека. Фельдшерско-акушерский пункт.

Организованы хоровые, танцевальные, фольклорные коллективы.
 инженерные сети
Водо-, газопроводы, установлены телефоны общего пользования.
 Экономика
Жители села заняты в социальной сфере, животноводстве, растениеводстве; есть трудовая миграция в соседний поселок Яковлево, город Строитель и город Белгород.
Действуют следующие объекты:
 магазины, кафе
 селекционно-гибридный центр;
 первая биогазовая установка мощностью 2,4 МВт построена у села Лучки Прохоровского района Белгородской области для утилизации боинских отходов мясоперерабатывающего завода и животноводческих отходов селекционно-гибридного центра ГК «Агро-Белогорье», а также для реализации электрической и тепловой энергии.
 достопримечательности
Памятник воинам-односельчанам, павшим в боях Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Примечания

Карты 
  Лучки на карте Wikimapia

Населённые пункты Прохоровского района